Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Jana Novotná e Catherine Suire erano le detentrici del titolo, ma solo la Suire ha partecipato in coppia con Catherine Tanvier.

La Suire e la Tanvier hanno perso nel 1º turno contro Anne Minter e Elna Reinach.

Manon Bollegraf e Nicole Provis hanno battuto in finale 7–5, 6–7, 6–3 Jenny Byrne e Janine Tremelling.

Teste di serie
 Catherine Suire /  Catherine Tanvier (primo turno)
 Leila Meskhi /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (finale)
 Manon Bollegraf /  Nicole Provis (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1988